Kellermann er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bernhard Kellermann (1879–1951) – tysk skriftsteller
 Caroline Kellermann (1821–1881) – dansk danserinde
 Christian Kellermann (1815–1866) – dansk violoncellist
 François-Christophe Kellermann (1735–1820) – fransk marskalk
 François-Christophe-Édouard Kellermann (1802–1868) – fransk diplomat
 François-Étienne Kellermann (1770–1835) – fransk general
 Lone Kellermann (1943-2005) - dansk sangerinde
 Olaus Kellermann (1805–1837) – dansk klassisk filolog og epigrafiker

Efternavne